Сезон 1999—2000 у Національній лізі А — 103-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Санкт-Галлен.

Перший етап 

Результати

Другий етап

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

2000
Швейцарія
Швейцарія
1999 у швейцарському спорті
2000 у швейцарському спорті